Koponen kan som auktorsförkortning betyda:

 Seppo Koponen
 Timo Juhani Koponen

Robotskapade auktorsförkortningar